Molukkenstraat (Amsterdam)
 Molukkenstraat (Groningen)
 Molukkenstraat (Haarlem)